Evaldo dos Santos Fabiano — futebolista brasileiro
Evaldo Silva dos Santos — futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos